Chalkis () steht für:

antike Geographie:
 die Insel Euboia und vor allem deren Hauptort, siehe Chalkida 
 Chalkis (Epirus), Stadt in Epirus in der Nähe des Ursprungs des Acheloos am Pindos, möglicherweise beim Dorf Chaliki in der Gemeinde Kalambaka in Thessalien
 Chalkis (Ätolien), Berg an der Küste von Ätolien und Stadt (Hypochalkis oder Chalkeia) am Fuß dieses Berges, heute Káto Vasilikí in der Gemeinde Nafpaktia östlich des Berges Varásova 
 Chalkis (Ionien), Stadt an der ionischen Küste 
 Chalkis (Thrakien), Ort in Thrakien in der Landschaft Chalkitis 
 Chalkis (Libanon) (Chalcis sub Libano), Stadt am Libanongebirge 
 Chalkis (Syrien) (Chalcis ad Belum), Stadt im heutigen Nordsyrien 
 Chalkis (Akarnanien), Insel vor Akarnanien 
 Chalkis (Lesbos), Insel vor der Nordostküste von Lesbos 

Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:
 Titularbistum Chalcis in Europa, zurückgehend auf den Bischofssitz des thrakischen Chalkis in der spätantiken römischen Provinz Europa
 Titularbistum Chalcis in Graecia, zurückgehend auf den Bischofssitz von Chalkis auf Euböa
 Titularerzbistum Chalcis in Syria, zurückgehend auf den Bischofssitz in Chalkis ad Belum

griechische Mythologie:
 Chalkis (Mutter der Korybanten)
 Chalkis (Tochter des Asopos), Namensgeberin der Stadt auf Euboia